Die Saison 2022/23 der Bremen-Liga ist die 75. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 29. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 12. August 2022 eröffnet und wird zwischen dem 18. Dezember 2022 und dem 3. Februar 2023 pausiert.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga Nord 2021/22 aus dem Gebiet Bremen:
  FC Oberneuland

 die verbliebenen Mannschaften aus der Vorsaison:
  Brinkumer SV
  OSC Bremerhaven
  Bremer TS Neustadt
  FC Union 60 Bremen
  ESC Geestemünde
  SV Hemelingen
  Vatan Sport Bremen
  TuS Schwachhausen
  Leher Turnerschaft
  TuS Komet Arsten
  SG Aumund-Vegesack
  Blumenthaler SV
  Werder Bremen III

 die zwei Aufsteiger aus der Landesliga Bremen 2021/22:
  TS Woltmershausen
  TuSpo Surheide

Tabelle 

 || Teilnahme an der Aufstiegsrelegation

 || rowspan="2" | Abstieg in die Landesliga

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Bremenliga 2022